Заслуженный тренер СССР по шахматам — почётное звание в СССР. Присваивалось Госкомспортом СССР за достижение в подготовке высококвалифицированных спортсменов — чемпионов мира и Европы, победителей олимпиад; учреждено 24 марта 1956 года Советом Министров СССР. Звания Заслуженный тренер СССР удостоены 30 тренеров (1956—1987).

Примечания

Литература 
 

 
Ш